Кубок Англии 1892/93 () — 22-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем турнира стал «Вулверхэмптон Уондерерс», обыграв в финальном матче «Эвертон» со счётом 1:0.

Календарь

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы

Финал 

Финал прошёл 25 марта 1893 года на стадионе «» в Манчестере. В нём «Вулверхэмптон Уондерерс» с минимальным счётом обыграл «Эвертон».

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 1892/93 на сайте RSSSF.com 

1892-1893
Футбол в Англии в сезоне 1892/1893